Николо-Хованское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Сосенское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 109 человек (46 мужчин и 63 женщины).

География 
Деревня Николо-Хованское находится в северо-восточной части Новомосковского административного округа, примерно в 20 км к юго-западу от центра города Москвы и 6 км к востоку от центра города Московский на реке Сосенке бассейна Пахры.

В 2 км к юго-востоку от деревни проходит Калужское шоссе , в 4 км к северу — Киевское шоссе , в 3 км к северо-востоку — Московская кольцевая автодорога, в 8 км к северу — линия Киевского направления Московской железной дороги.

В деревне одна улица — Николо-Хованская. Ближайшие населённые пункты — деревни Мамыри и Прокшино.

История 
Изначально называлось Поповкой и было деревней. В XVII веке деревней владел Иван Хованский. Он построил церковь Николая Чудотворца в деревне и она стала называться селом Никольским (в народе - Хованским).

В XVIII веке в состав Никольского вошла деревня Анисово, а в 1810-е годы — деревня Саврасово.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое сельцо 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону старокалужского тракта, в 20 верстах от уездного города и 35 верстах от становой квартиры, при речке Сосенке и прудах, с 29 дворами и 240 жителями (120 мужчин, 120 женщин).

По данным на 1890 год — сельцо Десенской волости Подольского уезда с 319 жителями.

В 1913 году — 65 дворов, земское училище и имение баронессы Шеппинг.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Никольско-Хованьского сельсовета Десенской волости Подольского уезда в 1,1 км от Калужского шоссе и 10,7 км от станции Внуково Киево-Воронежской железной дороги, проживало 353 жителя (151 мужчина, 202 женщины), насчитывалось 72 крестьянских хозяйства, был организован совхоз, работала школа.

С 1929 до 2012 гг. — населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского района (1929—1946); Калининского района (1946—1957); Ленинского района (1957—1960, 1965—2012); Ульяновского района (1960—1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963—1965).

С 2012 года — в составе города Москвы.

В 2020 году у края деревни построена станция метро «Прокшино».

Улицы 
В окрестностях Николо-Хованского находятся улицы Братьев Гранат и Лобановский Лес, переулок Шеппинга, Прокшинский проспект и набережная Афанасия Фета.

Достопримечательности 
Рядом с деревней находится Хованское кладбище с находящимися на его территории церковью Иоанна Предтечи, а также часовнями Икона Божией Матери Владимирская, Марины Преподобной и Николая Чудотворца.
Также здесь функционировала крупнейшая в Европе свалка.

Примечания 



Населённые пункты Новомосковского административного округа